En sciences, la quantification consiste à attribuer une valeur à une grandeur physique, prise dans un ensemble fini de valeurs, souvent dans le but de numériser une information analogique pour la traiter par ordinateur. Elle regroupe de plus les notions de logique mathématique reliant les variables à une quantité

Dans les sciences exactes 
 en logique mathématique, la quantification universelle et la quantification existentielle permettent de formuler des propositions mathématiques dans le calcul des prédicats ; 
 en physique, la quantification d'un champ ou seconde quantification consiste à remplacer les grandeurs physiques scalaires ou vectorielles décrivant le champ par des observables quantiques.
 en physique mathématique, la quantification géométrique est une approche formelle du passage de la mécanique classique à la mécanique quantique fondée sur la géométrie symplectique.
 en traitement du signal, la quantification et l'échantillonnage sont des étapes permettant le traitement informatique de tout type de signal, tels que le son ou l'image par exemple. Ils autorisent aussi l'enregistrement et la synthèse sonore sur supports numériques. 
 en informatique, la quantification vectorielle est une méthode de compression de données.

Dans les sciences humaines et sociales

Voir aussi

Articles connexes 
 Quantificateur (logique)